Endebrock ist der Name von

 Herbord Große-Endebrock (1915–1977), deutscher Politiker der (DP, NPD), MdL
 Jörg Endebrock (* 1970), deutscher Kirchenmusiker, Dirigent, Chorleiter, Cembalist und Organist